svitak, oblik antičke knjige
 svitak (biologija), tipično obilježje toga životinjskoga koljena svitkovaca
 električna zavojnica.

Izvori